Херрикс () ― деревня в округе Нассо, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США. По данным переписи 2010 года, численность населения составляла 4295 человек.

Это неинкорпорированный район, расположенный в южной части города Норт-Хемпстед.

История 
Школа в Херриксе была основана в 1813 году, что делает ее одной из старейших в округе Нассо. Она была названа в честь пути Херрикса, который существовал еще в 1659 году. К 1898 году школа Херрикса была одной из последних школ округа Нассо с одной комнатой.

География 
По данным Бюро переписи населения США, CDP имеет общую площадь 0,6 квадратных миль (1,6 км2), вся земля.

Он граничит с Серингтаун-роуд/Шелтер-Рок-роуд на севере, Хиллсайд-авеню на юге (напротив парка Гарден-Сити), Херрик-роуд на востоке и Маркус-авеню на западе.

Доставка почты осуществляется почтовым отделением Нью-Гайд парка с использованием почтового индекса 11040.

Примечания 

Населённые пункты округа Нассо (Нью-Йорк)
Статистически обособленные местности штата Нью-Йорк